Inkerman se poate referi la:

Inkerman, oraș din Crimeea - Ucraina,
 Bătălia de la Inkerman, bătălie din timpul Războiului Crimeii,
Inkerman, County Durham, localitate din Anglia.